

Persone
 Adrien Pelletier (1964) – attivista francese
 Annie Pelletier (1973) – ex tuffatrice canadese
 Bertrand Pelletier (1761-1797) – farmacista e chimico francese
 Bronson Pelletier (1986) – attore canadese
 Bruno Pelletier (1962) – cantante canadese
 David Pelletier (1974) – pattinatore artistico su ghiaccio canadese, campione mondiale e olimpico
 Émile Pelletier (1898-1975) – politico e funzionario francese
 Georges Pelletier-Doisy (1892-1953) – generale e aviatore francese
 Giovanni Pelletier, detto Gianni (1954) – ex pilota motociclistico italiano
 Jacques Pelletier du Mans, o Pelettier (1517-1582) – matematico e poeta francese
 Madeleine Pelletier (1874-1939) – psichiatra francese
 Maria di Sant'Eufrasia Pelletier, al secolo Rose-Virginie Pelletier (1796-1868) –  religiosa francese, proclamata santa nel 1940
 Marie-Eve Pelletier (1978) – schermitrice canadese
 Marie-Ève Pelletier (1982) – ex tennista canadese
 Monique Pelletier (1969) – ex sciatrice alpina statunitense
 Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) – chimico francese
 Serge Pelletier (1965) – allenatore di hockey su ghiaccio e dirigente sportivo canadese naturalizzato svizzero
 Vincent Pelletier (1976) – schermidore canadese
 Wilfred Pelletier, conosciuto con il nome tribale di Baibomseh (1927-2000) – scrittore e filosofo canadese
 Wilfrid Pelletier (1896-1982) – direttore d'orchestra e pianista canadese
 Yannick Pelletier (1976) – scacchista svizzero, Grande maestro

Altro
 177722 Pelletier – asteroide della fascia principale